Plobannalec-Lesconil (en bretó Pornaleg-Leskonil) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 3.240 habitants. Limita al nord amb Pont-l'Abbé, a l'est Loctudy i a l'oest Treffiagat-Lechiagat i Plomeur.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Quimper